IL-4 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 4
 ein Bombenflugzeug der Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-4
 eine Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 4

IL04